Маргит 1923 — международный шахматный турнир, проходивший с 31 марта по 7 апреля 1923 года.

Турнирная таблица 

Позже к практике проведения турнира вернулись. В 1935 — 1939 гг. состоялись еще 5 турниров.

Литература 
 Н.И.Греков «История шахматных состязаний», 2-е издание, Физкультура и туризм, Москва, 1937. С. 104.
 
 Hastings 1922/3, Margate 1923, Liverpool 1923 / ред. Anthony J. Gillam — Published by The Chess Player, Ноттингем, 1999, ISBN 9781901034165.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.365chess.com

1923 год в шахматах
Шахматные турниры в Англии